Надежда штурмана () — серия из восьми картин маслом на холсте, написанных Жоаном Миро между 1968 и 1973 годами. Большая часть из них благодаря пожертвованию Пиллар Юнкоза находятся в постоянной коллекции Фонда Жоана Миро, остальные — в частных коллекциях.

По Дюпену, в этих работах видна техника, часто использовавшаяся художником в 1968 году — красочная графика на чёрном фоне или, наоборот, цветные пятна на тёмном фоне и прямые чёрные линии. Между «Надеждой осуждённого» и первыми двумя работами серии есть прямое сходство. Другие работы, наоборот, ближе к картине La Chanson des voyelles 1966 года, хранящейся в MoMA в Нью-Йорке. В картинах по сравнению с работами о Гражданской войне в Испании меньше драматизма, меньше чёрного цвета, больше округлых форм белого цвета; чёрный фон компенсируется цветными пятнами.

История 
Судя по всему, серия не связана с жизнью художника, хотя остальные картины обычно имели такую связь — например, «Надежда осуждённого» была связана с казнью правительством Франко Сальвадора Пуча Антика.

В период написания картин Миро жил на Мальорке, где укрепил свой стиль и вновь стал интересоваться восточной культурой. Жак Дюлен говорит о том, что на Миро повлияло японское искусство; по словам Пилара Кабаньяса в Мадридский университет Комплутенсе, это влияние было взаимным. В 1937 году в Токио состоялась первая сюрреалистическая выставка, и во время неё японский художник Шузо Такигучи (Shuzo Takiguchi) написал первый критический отзыв о Миро. Художники встретились и договорились о сотрудничестве, но из-за личных проблем и плохого состояния здоровья Такигучи это сотрудничество не происходило вплоть до 1967 года, всего за год до первой работы из серии «Надежда штурмана». Художники сотрудничали до середины семидесятых.

Серия

Примечания

Литература 
 
 
 

Картины по алфавиту
Картины Жоана Миро
Картины из собраний Фонда Жоана Миро